Autobahngebühr bezeichnet:
 den v. a. im Schweizer Hochdeutsch üblichen Ausdruck für eine Maut auf Autobahnen
 eine Kurzform für die Autobahnbenutzungsgebühr von zwischenkriegszeitlichen Autobahnstraßen